|-
|(80001)||1999 FX38|| align=right|13,5|| align=right|2,995|| align=right|0,192|| align=right|9,99|| align=right|5,182||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80002)||1999 FR43|| align=right|15,7|| align=right|2,724|| align=right|0,166|| align=right|11,34|| align=right|4,495||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80003)||1999 FW50|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,156|| align=right|4,34|| align=right|5,185||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80004)||1999 FH54|| align=right|15,2|| align=right|3,032|| align=right|0,157|| align=right|9,39|| align=right|5,280||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80005)||1999 FK55|| align=right|15,3|| align=right|2,889|| align=right|0,144|| align=right|14,56|| align=right|4,910||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80006)||1999 FN55|| align=right|14,8|| align=right|2,817|| align=right|0,077|| align=right|5,05|| align=right|4,728||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80007)||1999 FE61|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,112|| align=right|5,79|| align=right|5,415||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80008)||1999 GG1|| align=right|14,5|| align=right|3,031|| align=right|0,070|| align=right|9,89|| align=right|5,277||MBA||4. april 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(80009)||1999 GD2|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,105|| align=right|10,03|| align=right|5,133||MBA||8. april 1999||Modra||L. Kornoš; A. Galád
|-
|(80010)||1999 GQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,062|| align=right|9,30|| align=right|5,140||MBA||9. april 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(80011)||1999 GE3|| align=right|15,5|| align=right|2,877|| align=right|0,042|| align=right|1,89|| align=right|4,878||MBA||7. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80012)||1999 GT4|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,145|| align=right|1,86|| align=right|5,435||MBA||11. april 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(80013)||1999 GM15|| align=right|15,1|| align=right|2,987|| align=right|0,084|| align=right|7,30|| align=right|5,162||MBA||15. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80014)||1999 GN16|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,077|| align=right|10,17|| align=right|5,288||MBA||9. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80015)||1999 GT21|| align=right|14,4|| align=right|3,047|| align=right|0,132|| align=right|11,20|| align=right|5,317||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80016)||1999 GQ32|| align=right|16,4|| align=right|1,788|| align=right|0,034|| align=right|26,02|| align=right|2,390||MBA||10. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80017)||1999 GQ39|| align=right|15,1|| align=right|2,778|| align=right|0,165|| align=right|14,47|| align=right|4,630||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80018)||1999 GE46|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,104|| align=right|13,00|| align=right|5,142||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80019)||1999 HL2|| align=right|15,4|| align=right|1,867|| align=right|0,096|| align=right|22,97|| align=right|2,551||MBA||23. april 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(80020)||1999 HA4|| align=right|15,5|| align=right|2,969|| align=right|0,126|| align=right|14,34|| align=right|5,115||MBA||16. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80021)||1999 HR5|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,026|| align=right|8,58|| align=right|5,269||MBA||17. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80022)||1999 JS|| align=right|15,9|| align=right|1,929|| align=right|0,068|| align=right|24,08|| align=right|2,679||MBA||4. maj 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(80023)||1999 JY1|| align=right|16,2|| align=right|1,902|| align=right|0,158|| align=right|20,96|| align=right|2,623||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(80024)||1999 JJ4|| align=right|15,9|| align=right|1,964|| align=right|0,053|| align=right|19,29|| align=right|2,753||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80025)||1999 JB7|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,145|| align=right|7,94|| align=right|5,456||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(80026)||1999 JH8|| align=right|15,4|| align=right|1,919|| align=right|0,098|| align=right|23,16|| align=right|2,658||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80027)||1999 JV11|| align=right|16,6|| align=right|1,912|| align=right|0,105|| align=right|23,91|| align=right|2,644||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80028)||1999 JX12|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,089|| align=right|9,46|| align=right|5,153||MBA||14. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(80029)||1999 JF15|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,018|| align=right|9,73|| align=right|5,345||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(80030)||1999 JJ15|| align=right|14,2|| align=right|3,163|| align=right|0,162|| align=right|21,69|| align=right|5,624||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(80031)||1999 JF17|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,057|| align=right|18,24|| align=right|5,604||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80032)||1999 JW18|| align=right|14,1|| align=right|3,023|| align=right|0,110|| align=right|12,15|| align=right|5,254||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80033)||1999 JY20|| align=right|15,1|| align=right|2,989|| align=right|0,228|| align=right|1,80|| align=right|5,166||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80034)||1999 JQ21|| align=right|13,2|| align=right|3,107|| align=right|0,173|| align=right|21,60|| align=right|5,476||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80035)||1999 JV21|| align=right|13,8|| align=right|3,155|| align=right|0,168|| align=right|9,71|| align=right|5,603||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80036)||1999 JZ26|| align=right|15,0|| align=right|3,110|| align=right|0,140|| align=right|3,06|| align=right|5,484||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80037)||1999 JP27|| align=right|15,0|| align=right|3,060|| align=right|0,251|| align=right|5,94|| align=right|5,351||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80038)||1999 JD29|| align=right|13,7|| align=right|2,993|| align=right|0,104|| align=right|11,70|| align=right|5,176||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80039)||1999 JX30|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,115|| align=right|4,66|| align=right|5,793||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80040)||1999 JT31|| align=right|15,3|| align=right|3,030|| align=right|0,164|| align=right|3,05|| align=right|5,274||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80041)||1999 JK38|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,100|| align=right|20,58|| align=right|5,433||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80042)||1999 JP38|| align=right|14,1|| align=right|3,039|| align=right|0,036|| align=right|12,46|| align=right|5,297||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80043)||1999 JS39|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,048|| align=right|11,52|| align=right|5,390||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80044)||1999 JN40|| align=right|13,5|| align=right|3,220|| align=right|0,112|| align=right|11,34|| align=right|5,777||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80045)||1999 JW41|| align=right|14,3|| align=right|3,175|| align=right|0,042|| align=right|10,65|| align=right|5,657||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80046)||1999 JH46|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,233|| align=right|17,59|| align=right|5,633||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80047)||1999 JN50|| align=right|13,3|| align=right|3,223|| align=right|0,048|| align=right|13,61|| align=right|5,786||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80048)||1999 JG54|| align=right|14,9|| align=right|3,147|| align=right|0,176|| align=right|10,42|| align=right|5,582||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80049)||1999 JV54|| align=right|14,7|| align=right|3,096|| align=right|0,231|| align=right|1,52|| align=right|5,447||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80050)||1999 JD55|| align=right|14,6|| align=right|3,104|| align=right|0,145|| align=right|11,94|| align=right|5,468||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80051)||1999 JO56|| align=right|13,5|| align=right|3,137|| align=right|0,200|| align=right|13,82|| align=right|5,557||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80052)||1999 JV62|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,196|| align=right|16,00|| align=right|5,538||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80053)||1999 JY64|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,133|| align=right|19,81|| align=right|5,619||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80054)||1999 JC69|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,034|| align=right|9,26|| align=right|5,597||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80055)||1999 JL70|| align=right|14,7|| align=right|3,023|| align=right|0,052|| align=right|3,81|| align=right|5,255||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80056)||1999 JM71|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,238|| align=right|10,64|| align=right|5,392||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80057)||1999 JV71|| align=right|13,8|| align=right|3,068|| align=right|0,037|| align=right|10,61|| align=right|5,373||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80058)||1999 JV74|| align=right|13,4|| align=right|3,154|| align=right|0,084|| align=right|23,45|| align=right|5,601||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80059)||1999 JM75|| align=right|14,0|| align=right|3,115|| align=right|0,188|| align=right|17,01|| align=right|5,498||MBA||8. maj 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(80060)||1999 JG82|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,086|| align=right|10,11|| align=right|5,324||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80061)||1999 JT83|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,224|| align=right|16,43|| align=right|5,427||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80062)||1999 JX85|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,190|| align=right|11,31|| align=right|5,637||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80063)||1999 JR88|| align=right|14,9|| align=right|3,000|| align=right|0,144|| align=right|12,23|| align=right|5,196||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80064)||1999 JX88|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,166|| align=right|13,91|| align=right|5,194||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80065)||1999 JA91|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,094|| align=right|12,99|| align=right|5,701||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80066)||1999 JD92|| align=right|13,7|| align=right|2,996|| align=right|0,161|| align=right|14,30|| align=right|5,186||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80067)||1999 JQ93|| align=right|15,5|| align=right|3,104|| align=right|0,205|| align=right|9,88|| align=right|5,468||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80068)||1999 JM94|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,177|| align=right|16,68|| align=right|5,463||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80069)||1999 JV96|| align=right|13,9|| align=right|3,094|| align=right|0,186|| align=right|10,45|| align=right|5,440||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80070)||1999 JW96|| align=right|14,7|| align=right|3,061|| align=right|0,087|| align=right|9,37|| align=right|5,354||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80071)||1999 JR97|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,090|| align=right|19,62|| align=right|5,465||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80072)||1999 JT98|| align=right|15,0|| align=right|3,076|| align=right|0,152|| align=right|11,74|| align=right|5,393||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80073)||1999 JA99|| align=right|13,9|| align=right|3,131|| align=right|0,139|| align=right|23,32|| align=right|5,539||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80074)||1999 JS99|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,194|| align=right|15,74|| align=right|5,619||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80075)||1999 JN100|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,145|| align=right|14,20|| align=right|5,406||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80076)||1999 JO101|| align=right|12,7|| align=right|3,109|| align=right|0,243|| align=right|15,05|| align=right|5,482||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80077)||1999 JL115|| align=right|15,6|| align=right|2,976|| align=right|0,167|| align=right|1,10|| align=right|5,132||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80078)||1999 JU115|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,169|| align=right|3,22|| align=right|5,348||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80079)||1999 JS119|| align=right|14,3|| align=right|3,110|| align=right|0,198|| align=right|9,49|| align=right|5,483||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80080)||1999 JS124|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,104|| align=right|6,05|| align=right|5,633||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80081)||1999 JJ131|| align=right|14,6|| align=right|3,184|| align=right|0,034|| align=right|13,11|| align=right|5,681||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80082)||1999 JA133|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,033|| align=right|10,29|| align=right|5,231||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80083)||1999 KD2|| align=right|15,4|| align=right|3,095|| align=right|0,151|| align=right|6,11|| align=right|5,445||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80084)||1999 KN6|| align=right|15,0|| align=right|3,054|| align=right|0,054|| align=right|3,06|| align=right|5,336||MBA||23. maj 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(80085)||1999 KS6|| align=right|13,9|| align=right|3,158|| align=right|0,218|| align=right|15,33|| align=right|5,610||MBA||17. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80086)||1999 KJ7|| align=right|14,2|| align=right|3,237|| align=right|0,080|| align=right|11,48|| align=right|5,824||MBA||17. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80087)||1999 KC11|| align=right|14,4|| align=right|3,214|| align=right|0,084|| align=right|10,36|| align=right|5,761||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80088)||1999 KW14|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,126|| align=right|20,20|| align=right|5,583||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80089)||1999 LR|| align=right|15,8|| align=right|1,881|| align=right|0,041|| align=right|28,62|| align=right|2,580||MBA||4. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80090)||1999 LR3|| align=right|15,0|| align=right|3,019|| align=right|0,032|| align=right|4,18|| align=right|5,244||MBA||6. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80091)||1999 LX5|| align=right|15,9|| align=right|1,966|| align=right|0,062|| align=right|23,27|| align=right|2,756||MBA||11. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80092)||1999 LX10|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,043|| align=right|10,15|| align=right|5,645||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80093)||1999 LB12|| align=right|16,1|| align=right|1,953|| align=right|0,024|| align=right|24,18|| align=right|2,728||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80094)||1999 LE12|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,155|| align=right|21,40|| align=right|5,605||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80095)||1999 LD28|| align=right|14,5|| align=right|3,247|| align=right|0,115|| align=right|18,65|| align=right|5,850||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80096)||1999 LP29|| align=right|16,5|| align=right|1,968|| align=right|0,068|| align=right|17,50|| align=right|2,760||MBA||9. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80097)||1999 LD35|| align=right|14,6|| align=right|3,168|| align=right|0,047|| align=right|10,47|| align=right|5,638||MBA||14. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80098)||1999 MV1|| align=right|16,2|| align=right|2,179|| align=right|0,300|| align=right|1,45|| align=right|3,215||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80099)||1999 NR|| align=right|16,5|| align=right|1,920|| align=right|0,031|| align=right|23,66|| align=right|2,659||MBA||8. julij 1999||Catalina||CSS
|-
|(80100)||1999 NS|| align=right|15,7|| align=right|1,959|| align=right|0,086|| align=right|21,92|| align=right|2,742||MBA||8. julij 1999||Catalina||CSS
|-
|(80101)||1999 NV2|| align=right|15,9|| align=right|1,975|| align=right|0,059|| align=right|24,81|| align=right|2,775||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80102)||1999 NS42|| align=right|13,9|| align=right|3,219|| align=right|0,185|| align=right|9,73|| align=right|5,773||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80103)||1999 PA|| align=right|15,8|| align=right|2,140|| align=right|0,165|| align=right|3,42|| align=right|3,130||MBA||2. avgust 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(80104)||1999 RA22|| align=right|16,6|| align=right|2,254|| align=right|0,204|| align=right|5,13|| align=right|3,382||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80105)||1999 RD24|| align=right|16,6|| align=right|2,225|| align=right|0,129|| align=right|4,82|| align=right|3,317||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80106)||1999 RV26|| align=right|17,2|| align=right|2,183|| align=right|0,176|| align=right|1,00|| align=right|3,224||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80107)||1999 RG29|| align=right|15,4|| align=right|2,150|| align=right|0,257|| align=right|25,09|| align=right|3,152||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80108)||1999 RL29|| align=right|16,5|| align=right|1,924|| align=right|0,090|| align=right|22,81|| align=right|2,669||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80109)||1999 RA34|| align=right|16,1|| align=right|1,926|| align=right|0,101|| align=right|22,25|| align=right|2,672||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80110)||1999 RQ40|| align=right|17,0|| align=right|2,146|| align=right|0,078|| align=right|2,20|| align=right|3,143||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80111)||1999 RK42|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,200|| align=right|22,48|| align=right|3,545||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80112)||1999 RN61|| align=right|16,8|| align=right|2,218|| align=right|0,213|| align=right|4,90|| align=right|3,302||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80113)||1999 RL78|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,165|| align=right|0,68|| align=right|3,654||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80114)||1999 RO88|| align=right|16,3|| align=right|2,297|| align=right|0,204|| align=right|6,85|| align=right|3,481||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80115)||1999 RF95|| align=right|16,4|| align=right|2,197|| align=right|0,115|| align=right|2,74|| align=right|3,257||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80116)||1999 RZ109|| align=right|16,0|| align=right|2,199|| align=right|0,136|| align=right|6,43|| align=right|3,260||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80117)||1999 RS111|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,221|| align=right|15,10|| align=right|5,644||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80118)||1999 RO134|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,083|| align=right|5,70|| align=right|3,404||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80119)||1999 RY138|| align=right|11,4|| align=right|5,200|| align=right|0,146|| align=right|29,41|| align=right|11,86||JUT||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80120)||1999 RU139|| align=right|16,7|| align=right|2,137|| align=right|0,128|| align=right|2,93|| align=right|3,123||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80121)||1999 RV144|| align=right|14,5|| align=right|3,205|| align=right|0,263|| align=right|9,20|| align=right|5,737||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80122)||1999 RY155|| align=right|16,3|| align=right|2,223|| align=right|0,198|| align=right|4,26|| align=right|3,314||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80123)||1999 RB170|| align=right|16,9|| align=right|2,140|| align=right|0,209|| align=right|4,12|| align=right|3,129||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80124)||1999 RF171|| align=right|16,8|| align=right|2,153|| align=right|0,043|| align=right|4,26|| align=right|3,158||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80125)||1999 RG176|| align=right|15,9|| align=right|2,159|| align=right|0,191|| align=right|2,19|| align=right|3,172||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80126)||1999 RF190|| align=right|16,4|| align=right|2,202|| align=right|0,112|| align=right|4,64|| align=right|3,268||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80127)||1999 RP198|| align=right|16,4|| align=right|2,161|| align=right|0,168|| align=right|4,17|| align=right|3,177||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80128)||1999 RO210|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,171|| align=right|5,78|| align=right|3,298||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80129)||1999 RD225|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|6,77|| align=right|3,422||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80130)||1999 SZ1|| align=right|15,5|| align=right|1,920|| align=right|0,081|| align=right|23,12|| align=right|2,660||MBA||18. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80131)||1999 ST5|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,199|| align=right|25,51|| align=right|3,461||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80132)||1999 SV10|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,155|| align=right|7,86|| align=right|3,340||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(80133)||1999 SB11|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,162|| align=right|5,00|| align=right|3,567||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(80134)||1999 TE8|| align=right|16,1|| align=right|2,247|| align=right|0,155|| align=right|6,42|| align=right|3,367||MBA||5. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(80135)||1999 TA11|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,065|| align=right|7,69|| align=right|3,440||MBA||7. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(80136)||1999 TV22|| align=right|16,6|| align=right|2,151|| align=right|0,082|| align=right|2,88|| align=right|3,154||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80137)||1999 TT25|| align=right|16,1|| align=right|2,183|| align=right|0,167|| align=right|5,65|| align=right|3,224||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80138)||1999 TY35|| align=right|16,7|| align=right|2,294|| align=right|0,192|| align=right|2,62|| align=right|3,475||MBA||10. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(80139)||1999 TA46|| align=right|16,7|| align=right|2,177|| align=right|0,025|| align=right|3,71|| align=right|3,211||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80140)||1999 TC56|| align=right|17,2|| align=right|2,170|| align=right|0,020|| align=right|0,77|| align=right|3,197||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80141)||1999 TF68|| align=right|17,3|| align=right|2,196|| align=right|0,081|| align=right|3,76|| align=right|3,253||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80142)||1999 TX89|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,173|| align=right|3,18|| align=right|3,301||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80143)||1999 TD92|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,237|| align=right|5,21|| align=right|3,322||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80144)||1999 TY124|| align=right|16,3|| align=right|2,208|| align=right|0,059|| align=right|3,54|| align=right|3,279||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80145)||1999 TD153|| align=right|17,1|| align=right|2,268|| align=right|0,214|| align=right|1,93|| align=right|3,414||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80146)||1999 TJ155|| align=right|16,7|| align=right|2,358|| align=right|0,207|| align=right|3,04|| align=right|3,621||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80147)||1999 TV171|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,183|| align=right|3,21|| align=right|3,591||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80148)||1999 TA174|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,164|| align=right|3,15|| align=right|3,554||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80149)||1999 TV177|| align=right|16,0|| align=right|2,255|| align=right|0,122|| align=right|6,24|| align=right|3,385||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80150)||1999 TL179|| align=right|16,9|| align=right|2,236|| align=right|0,113|| align=right|3,20|| align=right|3,343||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80151)||1999 TO180|| align=right|16,4|| align=right|2,221|| align=right|0,092|| align=right|3,97|| align=right|3,308||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80152)||1999 TF195|| align=right|16,3|| align=right|2,168|| align=right|0,067|| align=right|5,26|| align=right|3,193||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80153)||1999 TP196|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,068|| align=right|5,57|| align=right|3,253||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80154)||1999 TL200|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,211|| align=right|3,26|| align=right|3,579||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80155)||1999 TN206|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,146|| align=right|5,37|| align=right|3,558||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80156)||1999 TV211|| align=right|16,3|| align=right|2,172|| align=right|0,063|| align=right|4,20|| align=right|3,199||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80157)||1999 TC213|| align=right|16,9|| align=right|2,366|| align=right|0,132|| align=right|2,24|| align=right|3,639||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80158)||1999 TN223|| align=right|16,3|| align=right|2,167|| align=right|0,186|| align=right|3,82|| align=right|3,190||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80159)||1999 TL232|| align=right|16,3|| align=right|2,227|| align=right|0,094|| align=right|6,79|| align=right|3,322||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80160)||1999 TT239|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,117|| align=right|7,04|| align=right|3,423||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80161)||1999 TK247|| align=right|16,5|| align=right|2,213|| align=right|0,158|| align=right|3,79|| align=right|3,291||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80162)||1999 TZ248|| align=right|16,6|| align=right|2,235|| align=right|0,160|| align=right|5,34|| align=right|3,341||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80163)||1999 TG258|| align=right|16,8|| align=right|2,218|| align=right|0,089|| align=right|4,66|| align=right|3,302||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80164)||1999 TZ264|| align=right|15,9|| align=right|1,913|| align=right|0,101|| align=right|24,69|| align=right|2,645||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80165)||1999 TL285|| align=right|16,9|| align=right|2,181|| align=right|0,047|| align=right|6,55|| align=right|3,220||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80166)||1999 TP291|| align=right|16,6|| align=right|2,316|| align=right|0,155|| align=right|9,23|| align=right|3,523||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80167)||1999 TL293|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,153|| align=right|10,69|| align=right|3,675||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80168)||1999 TD321|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,164|| align=right|6,54|| align=right|3,388||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80169)||1999 TD328|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,049|| align=right|6,06|| align=right|3,333||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80170)||1999 UP5|| align=right|16,5|| align=right|2,165|| align=right|0,134|| align=right|2,93|| align=right|3,185||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80171)||1999 UO6|| align=right|16,2|| align=right|2,165|| align=right|0,100|| align=right|1,65|| align=right|3,184||MBA||28. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(80172)||1999 UV8|| align=right|17,1|| align=right|2,205|| align=right|0,176|| align=right|2,69|| align=right|3,273||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80173)||1999 UQ12|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,128|| align=right|6,33|| align=right|3,383||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80174)||1999 UN23|| align=right|16,0|| align=right|2,163|| align=right|0,121|| align=right|5,69|| align=right|3,180||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80175)||1999 UP26|| align=right|17,0|| align=right|2,172|| align=right|0,144|| align=right|3,24|| align=right|3,200||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80176)||1999 UL38|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,173|| align=right|5,43|| align=right|3,350||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80177)||1999 US43|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,243|| align=right|9,39|| align=right|3,537||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80178)||1999 UX49|| align=right|17,0|| align=right|2,329|| align=right|0,187|| align=right|2,75|| align=right|3,554||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(80179)||1999 VK|| align=right|15,3|| align=right|2,208|| align=right|0,145|| align=right|3,48|| align=right|3,280||MBA||1. november 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(80180)||1999 VS|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,124|| align=right|6,26|| align=right|3,508||MBA||3. november 1999||Toole||Hansen Planetarium
|-
|(80181)||1999 VD11|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,125|| align=right|2,89|| align=right|3,419||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80182)||1999 VF13|| align=right|14,2|| align=right|2,353|| align=right|0,243|| align=right|25,91|| align=right|3,609||MBA||1. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80183)||1999 VT20|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,135|| align=right|3,63|| align=right|3,392||MBA||9. november 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(80184)||1999 VX22|| align=right|16,8|| align=right|2,246|| align=right|0,053|| align=right|2,85|| align=right|3,365||MBA||10. november 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(80185)||1999 VO29|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,125|| align=right|6,26|| align=right|3,423||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80186)||1999 VD32|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,145|| align=right|5,57|| align=right|3,519||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80187)||1999 VJ34|| align=right|14,8|| align=right|2,567|| align=right|0,142|| align=right|5,11|| align=right|4,111||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80188)||1999 VC37|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,123|| align=right|7,24|| align=right|3,441||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80189)||1999 VE37|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,191|| align=right|3,91|| align=right|3,579||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80190)||1999 VF38|| align=right|16,5|| align=right|2,188|| align=right|0,088|| align=right|5,72|| align=right|3,236||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80191)||1999 VG38|| align=right|16,7|| align=right|2,160|| align=right|0,073|| align=right|2,45|| align=right|3,174||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80192)||1999 VS38|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,076|| align=right|1,47|| align=right|3,247||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80193)||1999 VO43|| align=right|17,0|| align=right|2,164|| align=right|0,171|| align=right|1,64|| align=right|3,183||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(80194)||1999 VE44|| align=right|16,6|| align=right|2,197|| align=right|0,115|| align=right|2,85|| align=right|3,256||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(80195)||1999 VF45|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,113|| align=right|4,29|| align=right|3,373||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(80196)||1999 VV48|| align=right|15,6|| align=right|2,236|| align=right|0,025|| align=right|4,66|| align=right|3,342||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80197)||1999 VG49|| align=right|16,4|| align=right|2,237|| align=right|0,136|| align=right|3,76|| align=right|3,344||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80198)||1999 VC50|| align=right|16,5|| align=right|2,177|| align=right|0,183|| align=right|3,67|| align=right|3,211||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80199)||1999 VW52|| align=right|15,2|| align=right|2,278|| align=right|0,179|| align=right|6,22|| align=right|3,439||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80200)||1999 VM53|| align=right|16,7|| align=right|2,242|| align=right|0,131|| align=right|6,20|| align=right|3,357||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80201)||1999 VG54|| align=right|17,3|| align=right|2,310|| align=right|0,180|| align=right|1,13|| align=right|3,509||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80202)||1999 VU57|| align=right|16,2|| align=right|2,200|| align=right|0,097|| align=right|4,10|| align=right|3,263||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80203)||1999 VA58|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,130|| align=right|3,97|| align=right|3,485||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80204)||1999 VF58|| align=right|16,5|| align=right|2,179|| align=right|0,178|| align=right|3,48|| align=right|3,217||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80205)||1999 VV59|| align=right|16,6|| align=right|2,246|| align=right|0,147|| align=right|3,47|| align=right|3,365||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80206)||1999 VU69|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,026|| align=right|5,49|| align=right|3,334||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80207)||1999 VH73|| align=right|15,6|| align=right|2,252|| align=right|0,196|| align=right|3,39|| align=right|3,380||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80208)||1999 VG81|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,171|| align=right|3,35|| align=right|3,728||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80209)||1999 VK89|| align=right|17,3|| align=right|2,313|| align=right|0,189|| align=right|1,46|| align=right|3,517||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80210)||1999 VN90|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,143|| align=right|2,02|| align=right|3,361||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80211)||1999 VF95|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,080|| align=right|8,00|| align=right|3,305||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80212)||1999 VQ96|| align=right|16,9|| align=right|2,178|| align=right|0,037|| align=right|3,02|| align=right|3,214||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80213)||1999 VS105|| align=right|17,3|| align=right|2,159|| align=right|0,191|| align=right|0,93|| align=right|3,172||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80214)||1999 VG107|| align=right|17,0|| align=right|2,246|| align=right|0,082|| align=right|2,62|| align=right|3,366||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80215)||1999 VM111|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,126|| align=right|6,29|| align=right|3,383||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80216)||1999 VL112|| align=right|16,2|| align=right|2,258|| align=right|0,157|| align=right|4,13|| align=right|3,392||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80217)||1999 VX114|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,146|| align=right|6,06|| align=right|3,378||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(80218)||1999 VO123|| align=right|17,0|| align=right|2,219|| align=right|0,027|| align=right|1,80|| align=right|3,305||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80219)||1999 VA124|| align=right|16,4|| align=right|2,176|| align=right|0,133|| align=right|4,35|| align=right|3,209||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80220)||1999 VC144|| align=right|15,8|| align=right|2,737|| align=right|0,063|| align=right|2,12|| align=right|4,526||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(80221)||1999 VM144|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,079|| align=right|4,15|| align=right|3,365||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(80222)||1999 VP144|| align=right|16,9|| align=right|2,246|| align=right|0,129|| align=right|6,67|| align=right|3,365||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(80223)||1999 VH151|| align=right|16,1|| align=right|2,228|| align=right|0,099|| align=right|1,69|| align=right|3,325||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80224)||1999 VH160|| align=right|17,2|| align=right|2,309|| align=right|0,207|| align=right|1,57|| align=right|3,507||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80225)||1999 VT160|| align=right|16,7|| align=right|2,162|| align=right|0,042|| align=right|1,33|| align=right|3,179||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80226)||1999 VP166|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,030|| align=right|5,18|| align=right|3,475||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80227)||1999 VH168|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,104|| align=right|5,96|| align=right|3,448||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80228)||1999 VN170|| align=right|17,2|| align=right|2,352|| align=right|0,219|| align=right|1,38|| align=right|3,607||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80229)||1999 VA171|| align=right|16,5|| align=right|2,174|| align=right|0,191|| align=right|2,91|| align=right|3,205||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80230)||1999 VH171|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,073|| align=right|6,47|| align=right|3,455||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80231)||1999 VF187|| align=right|16,4|| align=right|2,199|| align=right|0,090|| align=right|3,51|| align=right|3,261||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80232)||1999 VQ188|| align=right|17,4|| align=right|2,300|| align=right|0,150|| align=right|3,09|| align=right|3,487||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80233)||1999 VB190|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,142|| align=right|3,40|| align=right|3,424||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80234)||1999 VK195|| align=right|17,2|| align=right|2,294|| align=right|0,093|| align=right|6,63|| align=right|3,473||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(80235)||1999 VO201|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,109|| align=right|3,96|| align=right|3,334||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80236)||1999 VX201|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,059|| align=right|6,90|| align=right|3,532||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80237)||1999 VR208|| align=right|17,4|| align=right|2,398|| align=right|0,163|| align=right|1,69|| align=right|3,712||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80238)||1999 VH218|| align=right|14,5|| align=right|2,295|| align=right|0,144|| align=right|22,80|| align=right|3,476||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80239)||1999 VM220|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,079|| align=right|4,39|| align=right|3,709||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80240)||1999 VZ223|| align=right|17,1|| align=right|2,173|| align=right|0,112|| align=right|4,32|| align=right|3,203||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80241)||1999 VH225|| align=right|17,2|| align=right|2,303|| align=right|0,142|| align=right|5,65|| align=right|3,494||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80242)||1999 WT|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,203|| align=right|4,51|| align=right|3,683||MBA||18. november 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(80243)||1999 WL1|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,111|| align=right|0,98|| align=right|3,327||MBA||28. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(80244)||1999 WY1|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,162|| align=right|4,25|| align=right|3,345||MBA||25. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80245)||1999 WM4|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,094|| align=right|5,30|| align=right|3,463||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80246)||1999 WW6|| align=right|16,4|| align=right|2,249|| align=right|0,118|| align=right|1,96|| align=right|3,372||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80247)||1999 WD7|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,084|| align=right|6,17|| align=right|3,384||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80248)||1999 WL7|| align=right|16,7|| align=right|2,352|| align=right|0,203|| align=right|3,41|| align=right|3,606||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80249)||1999 WB9|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,248|| align=right|4,57|| align=right|3,636||MBA||30. november 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(80250)||1999 WW9|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,295|| align=right|3,97|| align=right|3,503||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov